Het seizoen 1996/97 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 30 augustus 1996 en eindigde op 31 mei 1997. 

KSV Sottegem won in Vierde Klasse A, KFC Schoten SK won in Vierde Klasse B, K. Heusden SK won in Vierde Klasse C en UR Namur won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 RFC Namur wijzigde zijn naam in UR Namur.
 VV Eendracht Aalter kreeg de koninklijke titel en werd KVV Eendracht Aalter.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Namur (rechtstreeks uit 3A)
 KHO Merchtem-Brussegem (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Zwarte Leeuw (rechtstreeks uit 3B)
 K. Boom FC (rechtstreeks uit 3B)
 KSC Hasselt (financiële problemen)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Schoten SK
 K. Witgoor Sport Dessel

Brabant
 Zwarte Duivels Oud-Heverlee
 RCS Nivellois

Limburg
 K. Excelsior FC Heppen
 K. Heusden SK (interprovinciale eindronde)

Oost-Vlaanderen
 KSK Lebbeke
 Verbroedering Denderhoutem

West-Vlaanderen
 KSV Ingelmunster
 KFC Meulebeke (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 SC Pecq
 SC Lambusart-Fleurus (interprovinciale eindronde)

Luik
 R. Comblain Sport

Luxemburg
 RSC Athusien

Namen
 R. Entente Tamines

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Sottegem (kampioen 4A)
 KFC Schoten SK (kampioen 4B)
 K. Heusden SK (kampioen 4C)
 UR Namur (kampioen 4D)
 KSV Ingelmunster (eindronde)
 KVO Aarschot (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 4A)
 SK Oostnieuwkerke (rechtstreeks uit 4A)
 Olsa Brakel (rechtstreeks uit 4A)
 KSK Lebbeke (rechtstreeks uit 4B)
 KHO Merchtem-Brussegem (rechtstreeks uit 4B)
 K. Boom FC (rechtstreeks uit 4B)
 K. Excelsior FC Heppen (rechtstreeks uit 4C)
 CS Mechelen-aan-de-Maas (rechtstreeks uit 4C)
 KSK Bree (rechtstreeks uit 4C)
 FC Le Lorrain Arlon (rechtstreeks uit 4D)
 SC Lambusart-Fleurus (rechtstreeks uit 4D)
 R. Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 4D)
 K. Diegem Sport (eindronde)
 R. Francs Borains (zie noot)

Noot: R. Francs Borains werd door de KBVB bestraft als gevolg van achterstallige betalingen. Het kon nog het behoud afdwingen indien de eindronde voor promotie werd gewonnen. In de eerste ronde verloor het echter van K. Lyra TSV waardoor het diende te degraderen.

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: Torhout 1992 KM, 24 punten
 Tweede periode: KSV Sottegem, 23 punten
 Derde periode: KSV Ingelmunster, 20 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: K. Lyra TSV, 23 punten
 Tweede periode: KVO Aarschot, 23 punten
 Derde periode: FC Eendracht Hekelgem, 22 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Wezel Sport FC, 26 punten
 Tweede periode: Herk Sport Hasselt, 23 punten
 Derde periode: KSK Heusden, 23 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: UR Namur, 24 punten
 Tweede periode: UR Namur, 27 punten
 Derde periode: UR Namur, 26 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde Zultse VV en K. Stade Leuven gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. In geval van een extra vrijgekomen plaats kon de winnaar nog promoveren.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar maakte nog kans op promotie indien er een vrijgekomen plaats zou zijn.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4